grading w onkologii – ocena stopnia złośliwości histopatologicznej nowotworu
 grading w numizmatyce – ocena stopnia, stanu zachowania numizmatu lub banknotu